Ringels ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 Ringels, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Iskrowo (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Familienname:
 Norbert Ringels (* 1956), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: Ringel